Apollophane (en grec ancien ) est un nom masculin d'origine grecque qui peut désigner :
 Apollophane, médecin du roi Antiochos  ()  ;
 Apollophane, roi indo-grec (v. 35-25 av. J.-C.).